Le tournoi de tennis de Munich est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 1994, classée en catégorie World Series, se dispute du  au .

Michael Stich remporte le simple messieurs. En finale, il bat Petr Korda. 

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ievgueni Kafelnikov et David Rikl.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Munich
 Saison 1994 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 1994
Munich
Sport en Allemagne en 1994
Tennis en avril 1994
Tennis en mai 1994